Hugo, conde de Brienne y de Lecce (h. 1240 – 8 de agosto de 1296) fue el segundo hijo del conde Gualterio IV de Brienne y de María de Lusignan de Chipre.

Biografía 
Su padre, conde de Jaffa y Ascalón en Palestina, murió en 1246 en El Cairo, y fue sucedido por su hijo mayor Juan.

A la muerte de Juan (h. 1260), Hugo heredó el condado de Brienne, en Francia, y las pretensiones familiares en el sur de Italia, como el Principado de Tarento y el condado de Lecce, confiscados desde 1205.

Exigió la regencia del reino de Jerusalén (e, indirectamente, su lugar en la sucesión) en 1264 como heredero mayor de Alicia de Jerusalén y de Hugo I de Chipre, pero no fue considerado por la Haute Cour, que se decidió por su primo Hugo de Antioquía; por lo que, desde entonces, apenas tomó parte en los asuntos de Outremer. Su primo el rey Hugo II de Chipre murió en 1267, y a pesar de sus derechos, Hugo de Antioquía fue coronado rey de Chipre. Cuando el hijo de su primo segundo Conradino de Hohenstaufen, rey de Jerusalén, murió en 1268, la sucesión también pasó a su primo menor Hugo III.

Fue un firme partidario de la causa angevina en Italia, y por sus servicios recuperó el condado de Lecce. Fue hecho prisionero en 1284 con Carlos II de Nápoles y de nuevo en 1287, en ambos casos en batallas navales con Roger de Lauria. En una de estas ocasiones, obtuvo su libertad condicional al dejar a su único hijo Gualterio como rehén. Murió en Sicilia, en la batalla de Gagliano, luchando contra los almogávares de la Corona de Aragón.

Matrimonio 
Su primera mujer fue Isabel de la Roche, heredera de Tebas. Le dio dos hijos:
 Gualterio V de Brienne (fallecido en 1311), duque de Atenas, su heredero.
 Inés de Brienne, casada con Juan, conde de Joigny.

Su segunda mujer fue Helena Comnena Ducaina, heredera de Lamia y Larisa. Le dio una hija:
 Juana de Brienne, casada con Nicolás I Sanudo, duque de Naxos.

Ancestros

Bibliografía 
 Jean Lognon, L'Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée, Paris : Payot, 1949 
 Fernand de Sassenay, Les Brienne de Lecce et d'Athènes : histoire d'une des grandes familles de la féodalité française (1200 - 1356), Paris : Hachette, 1869 
Gustave Léon Schlumberger, Numismatique de l'Orient latin, Graz, Austria : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1954 

Personas de las cruzadas
Condes de Brienne
Condes de Lecce
Casa de Ibelín
Casa de Brienne
Nobles de Francia del siglo XIII
Barones de Karitena
Fallecidos en la provincia de Lecce